Чага (чагга, джага, кичагга) — группа языков банту на северо-востоке Танзании (окрестностях горы Килиманджаро) и в соседних районах Кении. Численность 1,8 млн чел. (2006, оценка).

По классификации М. Гасри имеет индекс Е.60 (по Ethnologue — E.30). На этих языках говорит народ джагга.

Включает следующие языки и диалекты:
 E61: рва (руа, рво, меру)
 E62: язык чага (или кластер близкородственных языков):
 E62a: моши (мочи, хай, моси)
 E62a: мачаме (машами, мачамбе, чага-кимашами)
 E62b: вунджо (марангу, чага-кивунджо)
 E62c: ромбо (усери)
 E65: гвено
 E63: руша
 E64: кахе

Чага
Чага